John Cobbold peut faire référence à:

 (1746–1835), brasseur, banquier, marchand
 (1774–1860), brasseur, banquier, marchand, fils de ce qui précède
 (1797–1882), brasseur et député d'Ipswich, fils de ce qui précède
 (1831–1875), député d'Ipswich, fils de ce qui précède
 (1927–1983), homme d'affaires anglais, président de l'Ipswich Town, 1957-1976